Vilaller kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilaller (samhälle), Katalonien, Província de Lleida, 
 Vilaller (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar